Лос Сан Хуанес има више значења:

 Лос Сан Хуанес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Сан Хуанес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Сан Хуанес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику